Janice  peut faire référence à :

Toponymie

en Pologne
 Janice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Janice, un village dans la voïvodie de Łódź
en  Slovaquie
Janice, village

Prénom 
Janice est un prénom féminin. Il est ou a été porté par les personnalités suivantes : 
 Janice Atkinson, personnalité politique britannique
 Janice Baird (née en 1963), chanteuse soprano américaine
 Janice Lawrence Braxton (née en 1962), joueuse de basket-ball
 Janice Bremner (née en 1974), nageuse synchronisée canadienne
 Janice Cayman (née en 1988), joueuse de football belge
 Janice Dickinson (née en 1955), mannequin, photographe, actrice et écrivaine
 Janice Francis, karatéka britannique
 Janice Jakait (née en 1977) sportive allemande (rame)
 Janice Josephs (née en 1982), athlète sud-africaine  (heptathlon)
 Janice Karman (née en 1954), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine
 Janice Kawaye (née en 1970), actrice américaine
 Janice Nadeau (née en 1977), illustratrice, une directrice artistique et une réalisatrice de cinéma
 Janice Pariat (जेनिस पारिअत), poétesse et écrivaine indienne
 Janice Radway, universitaire et critique littéraire américaine
 Janice Raymond (née en 1943), universitaire et philosophe américaine en éthique médicale et en études de femmes.
 Janice Romary (née en 1927), sportive (escrime)
 Janice Rule (1931 - 2003), actrice américaine
 Janice Sherry, femme politique canadienne
 Janice E. Voss (1956 - 2012), astronaute américaine
 Janice Wilson (1900 - 1982), actrice américaine

Prénom de personnage de fiction 
Janice est un personnage de fiction : 
 Friends : Janice
 Soprano : Janice Baccalieri
 Star Trek : Janice Rand

Bandes dessinées 
Bandes dessinées de Erich von Götha : "Les Malheurs de Janice" et "les Carnets Secrets de Janice"

Articles connexes 
Paronymie : Janis